Майкл Эван Манн (; род. 28 декабря 1965, Амхерст, Массачусетс) — американский климатолог и геофизик, внесший вклад в развитие научного понимания изменения климата в последние две тысячи лет. Он разработал методы, позволяющие находить паттерны в прошлых изменениях климата и изолировать сигналы от шума в данных. 

Доктор философии (1998).
Заслуженный (выдающийся) профессор Университета штата Пенсильвания. Член Национальной академии наук США (2020). Активно выступает в СМИ.

Биография 
В статье 1998 года совместно с Рэймондом Бредли и Малькольмом Хьюзом он представил статистические методы для нахождения региональных вариаций в реконструкции климата последних 600 лет. В 1999 году вместе с теми же соавторами он использовал эти методы для реконструкции климата в последние тысячу лет. График из этой работы за его своеобразную форму прозвали «».

Один из восьми ведущих авторов главы Третьего оценочного доклада IPCC, опубликованного в 2001 году.
Сооснователь .org.

Заявлял, что доклад МГЭИК "Глобальное потепление на 1,5 °C" (окт. 2018) слишком оптимистичен в оценках и прогнозах.

Окончил Калифорнийский университет в Беркли (бакалавр физики и прикладной математики). Степень доктора философии получил в Йельском университете в 1998 году.
Член Американской ассоциации содействия развитию науки (2015) и Американского геофизического союза (2012). Входит в топ-10 учёных в области наук о Земле по версии Academic Influence, занимая четвертое место.

Автор более 200 рецензированных публикаций.
В январе 2021 года в издательстве Public Affairs выходит его книга «Новая климатическая война: битва за то, чтобы вернуть себе нашу планету» ('The New Climate War: The Fight to Take Back Our Planet').

Награды и отличия 
 Philip M. Orville Prize, Йельский университет (1997) — за диссертацию
 NOAA Outstanding Scientific Publication (2002)
 AAG John Russell Mather Paper of the Year (2006)
  (2012)
 NCSE Friend of the Planet Award (2014, в числе первых удостоенных)
 Stephen H. Schneider Award for Outstanding Climate Science Communication (2017)
 ’ James H. Shea Award (2017)
 Введен в Green Industry Hall of Fame (2017)
 AAAS Public Engagement with Science Award (2018)
 AGU Climate Communication Prize (2018)
 Премия Тайлера (2019)
 Премия Лео Силарда (2022)

Примечания

Ссылки 
 Блог 
 Работы
 Климатический скептицизм: в глобальное потепление верят только те, кто не замерзает зимой (21.12.2016)
 Климатологи рассказали, почему участились природные катастрофы (28.03.2017)

Климатологи
Доктора философии
Выпускники Региональной средней школы Амхерста (Массачусетс)
Выпускники Йельского университета
Преподаватели Виргинского университета
Преподаватели Университета Массачусетса в Амхерсте
Персоналии:МГЭИК
Члены Американской ассоциации содействия развитию науки
Члены Американского геофизического союза
Лауреаты премии Тайлера
Члены Национальной академии наук США
Почётные доктора Лувенского католического университета